Vŭlchidol kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Vltjidol, kommun, Varna, 
 Vltjidol, ort, Varna, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar